ZNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Negginan (Canada)
 zng – codice ISO 639-3 della lingua mang